Loock ist der Familienname folgender Personen:

Friedrich Loock (* 1959), deutscher Kultur- und Medienmanager
Friedrich Loock (Kunstsammler) (1795–1872), königlich preußischer Bauinspektor und Kunstsammler
Hans-Dietrich Loock (1927–1996), deutscher Historiker und Hochschullehrer  
Isolde Loock (* 1943), deutsche Schriftstellerin 

Siehe auch
Look
Lock (Begriffsklärung)